Vicente Gil puede referirse a:
 Gil Vicente, el primer dramaturgo portugués; 
 Vicente Gil Sáez, baloncestista español; o
 Vicente Gil, actor de cine y doblaje español.